Борбе у теквонду у категорији до 49 кг за жене на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру  одржане су 17. августа у Кариока арени 3.

Систем такмичења 
Такмичење се одвија у облику турнира где поражени испада из такмичења. Победнице сваке борбе се квалификују за наредно коло и тако све док  не остану две финалисткиње који се такмиче у борби за златну медаљу. Све такмичарке који су изгубили мечеве против једне од финалисткиња у било којој фази такмичења учествују у репасажу. Поражене у полуфиналу састаће се са победницима два утешена финала у борби за бронзану медаљу. Победница сваке од ових борби осваја бронзану медаљу.

Свака борба у којој противница стигне на више од 12 поена разлике се аутоматски прекида (ознака ПР), док се у случају нерешеног резултата игра додатна рунда на златни поен (ознака ЗП).

Земље учеснице 
Учествовало је 16 такмичарки из 16 земаља:

Освајачице медаља

Резултати

Репасаж

Спољашње везе 

Резултати 

Теквондо на Летњим олимпијским играма 2016.